Zlatna Panega kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Panega (vattendrag i Bulgarien), Pleven, 
 Zlatna Panega (distrikt i Bulgarien), Lovetj, Obsjtina Jablanitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar